

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frieds“ beginnt.

Frieds 



Friedsa 
 Friedsam, Anna-Lena (* 1994), deutsche Tennisspielerin
 Friedsam, Gerd (* 1957), deutscher Katastrophenhelfer, Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Friedse 
 Friedsell, Louis († 1923), Dirigent und Komponist des jiddischen Theaters